Coldbrook ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Coldbrook (Georgia)
 Coldbrook (Illinois)
 Coldbrook (New York)
 Coldbrook (Pennsylvania)
 Coldbrook Springs (Massachusetts)

in Kanada:
 Coldbrook (Nova Scotia)